Veríssimo puede hacer referencia a:

Lugares 
 Veríssimo, un municipio brasileño de Minas Gerais.

Personas 
 José Veríssimo (1857-1916), escritor brasileño.
 Érico Veríssimo (1905-1975), escritor brasileño.
 Luis Fernando Verissimo (1936-), escritor brasileño, hijo de Érico Veríssimo.